The Road Home peut faire référence à :

Musique

Chanson 

 , chanson de Travis Tritt, figurant sur l'album Country Club sorti le .

Album 

 , album live de Heart sorti le  ;
 , album de Jordan Rudess sorti le .

Série télévisée 

 , série télévisée diffusée entre le  et le  sur le réseau CBS ;
 , série télévisée sud-coréenne diffusée en 2009.

Cinéma 

 , film chinois de Zhang Yimou sorti en 1999 ;
 , film américain de Drew Johnson sorti en 2003 ;
 , court-métrage australien de Denie Pentecost sorti en 2013 ;
 , film américain de Scott Cooper sorti en 2015.

Autres 

 , agence à Salt Lake City dans l'Utah ;
 , roman de Rose Tremain sorti en 2008.